Slovenija:
 Spodnja Rečica (Rečica ob Savinji, Slovenija), naselje u sastavu općine Rečica ob Savinji
 Spodnja Rečica (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško